José Gonçalves ist der Name folgender Personen:

* José Gonçalves (Politiker) († 1995), osttimoresischer Politiker und Wirtschaftsexperte
 José Gonçalves (Fußballspieler) (* 1985), portugiesischer Fußballspieler
 José Gonçalves (Radsportler) (* 1989), portugiesischer Radsportler
 José Gonçalves Heleno (1927–2021), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Governador Valadares
 José Aparecido Gonçalves de Almeida (* 1960), brasilianischer Geistlicher
 José Joaquim Gonçalves (1917–1988), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Cornélio Procópio
 José Ruy Gonçalves Lopes (* 1967), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Caruaru
 José Maria Barreto Lobato Gonçalves (* 1972), osttimoresischer Politiker